Johan Bruinsma (1927-2017), Nederlands plantenfysioloog
Johan Bruinsma (1976), Nederlands wielrenner